est une expression anglaise signifiant « bouton d'arrêt d'urgence ».

Film 
 Traque sans merci (), réalisé par Jeff King avec Steven Seagal, sorti en 2008.

Musique 
 Killswitch Engage, un groupe de metalcore américain.

Jeu vidéo 
 , jeu de tir à la troisième personne développé par Namco sorti en 2003.